Роналдо де Асиш Морейра (, произнася се по-близко до Хуналду джи Асис Мурейра), по-известен като Роналдиньо, е бивш бразилски футболист, атакуващ полузащитник. Печели световна слава като футболист на Барселона (2003 – 2008), където се доказва като майстор на дриблирането, преките свободни удари и пасовете. След престоя си при каталунците Роналдиньо изиграва три сезона за Милан (2008 – 2011), след което играе в бразилските Фламенго, Атлетико Минейро и мексиканския Куеретаро.

Избиран е за Футболист на годината на ФИФА през 2004 и 2005 г. През 2005 г. Роналдиньо става третият бразилец, който получава наградата Златната топка за най-добър футболист на Европа. През 2002 г. Роналдиньо става световен шампион с екипа на .

Роден е в Порто Алегре на 21 март, 1980 г. Наричан е Роналдиньо (Малкия Роналдо), за да се различава от своя съименник и също известен футболист – Роналдо. Той е наричан още Роналдиньо Гаучо (от Gaucho – жител на щата Рио Гранде до Сул).

Клубна кариера

Ранни години 
Роналдиньо започва кариерата си в родния отбор Гремио Порто Алегре през 1997 г., като изиграва 44 мача и вкарва 21 гола за три години. През 2001 г. преминава във френския ПСЖ, за който изиграва 86 мача и вкарва 25 гола. Най-добрия му приятел е бил Еди Орхан Зюраб, който му е помогнал да се издигне във футбола.

Барселона 
През 2003 г. Барселона плаща за него 25 милиона евро и бразилецът заминава за Испания. Роналдиньо е с основни заслуги „Барселона“ да спечели шампионата на Испания в два поредни сезона – 2004/2005 г. и 2005/2006 г. – и Европейската шампионска лига за 2005/2006 г. за втори път в клубната си история. Роналдиньо бързо се превръща в любимец на феновете в новия си отбор, често е определян за най-добрия футболист в света, като печели наградата Футболист на годината на ФИФА за 2004 и 2005 г. и Златната топка за 2005 г. След триумфа в Шампионската лига през 2006 г. формата на Роналдиньо постепенно спада, като често е критикуван от медиите за неубедителната си игра. През пролетта на 2008 г. Рони рядко попада в титулярния състав на отбора. През юли 2008 г. преминава в италианския Милан. Роналдиньо има 214 мача и 94 гола за Барселона.

Милан 
На 17 юли 2008 г. Роналдиньо е официално представен на стадион Сан Сиро пред около 40 000 фенове на Милан. . Той се представя добре в новия си отбор, като след напускането на Кака през лятото на 2009 г. става основен плеймейкър на отбора. През сезон 2010 – 2011 формата му спада отново и се завръща в родината си.

Национален отбор 
Роналдиньо става световен шампион с националния отбор на Бразилия на световното първенство през 2002 г. в Япония и Южна Корея. Той отбелязва два гола в турнира и участва в титулярния състав на Бразилия във финалния мач срещу Германия.

На Световното първенство през 2006 г. в Германия Роналдиньо участва във всичките пет мача на Бразилия, но представянето му е счетено за разочароващо от запалянковци и журналисти. През 2010 г. той дори не попада в състава на Бразилия за мондиала в ЮАР. През 2013/2014 г. навлиза в добра форма, но не е повикан в състава за световното първенство в Бразилия и отборът домакин губи катастрофално последните два мача (полуфинала с 1:7 и за 3-то място с 0:3), като остава четвърти.

Рекламни договори 
Бразилецът има подписан рекламен договор с американската компания за спортна екипировка – „Найк“. За него от компанията са разработени два модела футболни обувки – „R10 tiempo“ и „Тиемпо Роналдиньо“ (Tiempo Ronaldinho).

Също така е рекламно лице на редица компании за хранителни продукти и др.

Статистика

Клубна кариера 

1Други турнири включват регионалните първенства в Бразилия и Суперкупата на Испания.

Национален отбор

Голов коефициент

Успехи

ПСЖ 
 Купа Интертото – 1 (2001)

Барселона 
  Шампионска лига – 1 (2006)
  Примера Дивисион – 2 (2005, 2006)
  Суперкупа на Испания – 2 (2005, 2006)

Милан 
  Серия А – 1 (2011)

Национален отбор 
 Копа Америка – 1 (1999)
 Световно първенство – 1 (2002)
 Купа на Конфедерациите – 1 (2005)

Индивидуални 
 Златна топка на Франс Футбол – 1 (2005)
 Футболист на годината на ФИФА – 2 (2004, 2005)
 Идеален отбор на годината на ФИФА – 3 (2005, 2006, 2007)
 Идеален отбор на годината на УЕФА – 3 (2004, 2005, 2006)
 Идеален отбор на Световното първенство – 1 (2002)
 Най-добър нападател в Европа – 1 (2005)
 Най-полезен футболист в Европа – 1 (2006)
 Златна обувка – 1 (2009)
 ФИФА 100
 Златна топка на Бразилия – 1 (2012)

Външни препратки 

 Официален уебсайт 
 Официален профил в Transfermarkt.de
 Видео моменти от YouTube
 Първата и единствена емоционална изповед на Роналдиньо

Източници 

Носители на „Златна топка“
Бразилски футболисти
Футболисти на ПСЖ
Футболисти на ФК Барселона
Футболисти на Милан
ФИФА 100
Родени в Порто Алегри
Почетни граждани на Рио де Жанейро